Vevers ist der Familienname folgender Personen:

 Geoffrey Marr Vevers (1890–1970), britischer Mediziner und Zoologe
 Gwynne Vevers (1916–1988), britischer Zoologe und Sachbuchautor
 Lorna Vevers (* 1981), schottische Curlerin